Ву́лиця Ма́ршала Тухаче́вського (також Ву́лиця Тухаче́вського) — колишня радянська окупаційна назва вулиць у різних населених пунктах України. Також, назва вулиць в деяких населених пунктах на окупованих територіях України.

 Вулиця Тухачевського — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Тухачевського — вулиця в місті Луганськ.

 Вулиця Тухачевського — колишня назва Свято-Георгіївської вулиці в місті Бахмут.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва вулиці Богдана Ступки в місті Бориспіль.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва вулиці Антона Турчановича в місті Вінниця.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва Гатищанської вулиці в місті Вовчанськ.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва вулиці Малашевича в місті Вознесенськ.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва вулиці Богдана Ступки у місті Городок.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва вулиці Михайла Вербицького в місті Жмеринка.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва вулиці Максима Кривоноса в місті Запоріжжя.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва Берегової вулиці в смт Згурівка.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва Козацької вулиці в смт Зеленівка Херсонської області.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва вулиці Кохановської в місті Ізюм.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва Іподромної вулиці в місті Карлівка.
 Вулиця Маршала Тухачевського — колишня назва вулиці Михайла Драй-Хмари в місті Київ.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва вулиці Леся Курбаса в місті Конотоп.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва вулиці Едуарда Фукса в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва вулиці 24-ї Бригади ЗСУ в місті Лисичанськ.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва вулиці Андрія Марцинюка в місті Луцьк.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва вулиці Івана Багалія в місті Люботин.
Вулиця Тухачевського — колишня назва вулиці Івана Виговського в смт Малин.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва вулиці Сергія Цвєтка в місті Миколаїв.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва вулиці Валентина Святогора у місті Ніжин.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва вулиці Щаслива у місті Полонне.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва Тепличної вулиці в місті Слов'янськ.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва вулиці Івана Багряного в місті Умань.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва вулиці Душкіна в місті Харків.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва вулиці Михайла Драгоманова в місті Хмельницький.
 Вулиця Тухачевського — колишня назва Роздільної вулиці в смт Ясногірка Донецької області.

Вулиці, названі на честь людей